Die First Division 1963/64 war die 49. Spielzeit in der Geschichte der höchsten maltesischen Fußballliga. Meister wurden zum 16. Mal die Sliema Wanderers.

Vereine 

Im Vergleich zur Vorsaison ersetzte Aufsteiger FC Melita Absteiger FC Birkirkara. Melita war erstmals seit der Saison 1953/54 wieder im Oberhaus vertreten.

Modus 
Die Saison wurde mit Hin- und Rückspielen ausgetragen. Für einen Sieg gab es zwei Punkte, für ein Unentschieden einen und für eine Niederlage keinen Punkt. Bei Punktgleichheit wurde um die Meisterschaft und die Abstiegsplätze ein Entscheidungsspiel ausgetragen. Der beiden Letztplatzierten mussten in die Second Division absteigen.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Abschlusstabellen auf rsssf.com (englisch)

Einzelnachweise 

196364
Fußballsaison 1963/64